Agulhas bezeichnet:
 Kap Agulhas, südlichster Punkt Afrikas
 Cape Agulhas (Gemeinde), Gemeinde am südlichsten Punkt Afrikas
 L’Agulhas, Stadt am Kap Agulhas
 Agulhas-Nationalpark am Kap Agulhas
 Agulhasstrom, Meeresströmung im Indischen Ozean